Анно-Николаевка () — село в Криворожском районе Днепропетровской области Украины. До 19 июля 2020 года входило в состав Софиевского района.

Код КОАТУУ — 1225287704. Население по переписи 2001 года составляло 139 человек.

Географическое положение 
Село Анно-Николаевка находится на расстоянии в 1 км от села Южное и в 1,5 км от села Александровка.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

Примечания